Синджар — топонім:

 Синджар — місто в Іраку.
 Синджар — округ у складі іракської мухафази Найнава.
 Синджар — гірське пасмо на території Іраку.